Coppa del Brasile 2017 – torneo di calcio
 Coppa del Brasile 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa del Brasile 2017 – torneo di pallavolo maschile